Télévision Par Satellite - een voormalig Frans bedrijf voor betaaltelevisie
theatrale persoonlijkheidsstoornis
TPS Turku (doorverwijspagina)
Toyota Production System, een implementatie van Lean manufacturing
third-person shooter, een computerspelgenre
throttle position sensor, een regelsysteem in verbrandingsmotoren
styreen-blokcopolymeer, een type thermoplastisch elastomeer (synthetisch rubber)
Aeroporto di Trapani-Birgi Vincenzo Florio, een luchthaven op het Italiaanse eiland Sicilië, met IATA-code TPS